Aurélie Dabudyk (ur. 26 maja 1988 w Bonneville) – francuska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aurélie Dabudyk pojawiła się 18 grudnia 2004 roku w zawodach Alpen Cup Montgenèvre, gdzie zajęła 45. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W lutym 2006 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie zajęła 58. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. Najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej osiągnęła podczas mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta w 2008 roku, gdzie zdobyła srebrny medal w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko ze wsą rodaczką Laure Barthélémy. Trzykrotnie startowała na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepiej prezentując się na MŚU-23 w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie była dziewiąta w biegu łączonym na 15 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 6 grudnia 2008 roku w La Clusaz, zajmując 48. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła ponad dwa lata później - 4 lutego 2011 roku w Rybińsku, gdzie zajęła 29. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Nigdy nie stała na podium zawodów PŚ. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011, zajęła ostatecznie 119. pozycję. Nigdy nie startowała na mistrzostwach świata ani igrzyskach olimpijskich.

Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanęła na podium: 9 lutego 2014 roku wygrała francuski maraton Transjurassienne. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik uzyskała w sezonie 2013/2014.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 119.

Miejsca na podium 
Dabudyk nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 18.
 sezon 2012/2013: -
 sezon 2013/2014: 7.
 sezon 2014/2015: 2.
 sezon 2016: 1.
 sezon 2017: 1.
 sezon 2018: 1.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988